Катандувас:

 Катандувас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Катандувас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.